

Населені пункти та їхні частини
 Майдани — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Майдани — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Майдани — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Майдани — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Майдани — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Майдани — частина міста Яніково в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Майдани — частина міста Порохник у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Майдани — частина міста Клецько в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Майдани — частина села Влошаново в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Майдани — частина села Фальбож у гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Майдани — частина села Кшивовулька в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства
 Майдани — частина села Ментлев у гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Майдани — частина села Пщонув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Майдани — частина села Домбровіце в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Майдани — частина села Чернево в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Майдани — частина села Воля в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Майдани — частина села Опалениська в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдани — частина села Рихвалд у гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Майдани — колонія в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки